Ураспуги:
 Нижние Ураспуги — село в Зеленодольском районе Татарстана.
 Верхние Ураспуги — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.